Molens:
De Ster (Geesteren)
De Ster (Rotterdam)
Houtzaagmolen De Ster in de Utrechtse wijk Lombok
De Hamse Molen/De Ster (Wanroij)
De Ster (Winsum)
Voetbalclubs:
SCSV De Ster (Den Haag)
RKSV De Ster (Stein)
De Ster (recreatiedomein), een recreatiepark in de Belgische stad Sint-Niklaas
De Ster (busbedrijf), een vervoerbedrijf dat actief was begin 20e eeuw